216 км, железнодорожная бу́дка 216 км — упразднённый населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в Струго-Красненском районе Псковской области России. На 2010 год — в составе деревни Лапино Новосельской волости.

География 
Находится на северо-востоке региона, в центральной части района, в 1 км от станции Лапино.

История 
Впервые значится в 1945 году.

В 1977 году упоминается населённый пункт 216 км ж. д., в нём 24 двора.

Население 
В 1948 году — 5 хозяйств и 11 жителей, в 1958 году (5 строений) — 8 хозяйств и 25 жителей.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство железной дороги Псков — Струги Красные — Луга — Санкт-Петербург.

Транспорт 
Доступна железнодорожным и автомобильным транспортом.

Примечания

Литература 
Жел. дор. бу́дка 216 км // Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 221.
Упразднённые населённые пункты Струго-Красненского района